synereza (językoznawstwo)
 synereza (chemia)
 synereza (mleczarstwo) – krzepnięcie (zsiadanie się) mleka – kurczenie się skrzepu mleka.

Przypisy